Een Britse familienaam:

 Amal Fashanu (1988), journaliste, mode-ontwerpster en activiste; dochter van John Fashanu
 John Fashanu (1962), voetballer en televisiepresentator; broer van Justin Fashanu
 Justin Fashanu (1961-1998), voetballer en homorechten-activist